Ехидо ел Техадо има више значења:

 Ехидо ел Техадо (Кваутитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ехидо ел Техадо (Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Мексико у Мексику